Ramat Gan – città di Israele.
 Ramat – frazione di Chiomonte.

Persone 
 Paolo Ramat – linguista italiano.
 Raffaello Ramat – critico letterario e partigiano italiano.
 Silvio Ramat – saggista e poeta italiano.